Biedron ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Biedroń (* 1976), polnischer Politiker
 Wolfgang Biedron (* 1951), schwedischer Judoka